ТНУ — аббревиатура, может означать:ТНУ — многозначная аббревиатура:
 ТНУ — Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского
 ТНУ — танковая навигационная установка
 ТНУ — теплонасосная установка
 ТНУ — Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского
 ТНУ — Таджикский национальный университет

См. также 
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей